Името Съдиево носят две български села:

 Съдиево (Област Бургас)
 Съдиево (Област Сливен)